Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in Maastricht
Broeders van Maastricht (Helmond)